Seznam armad z zaporedno številko 22.

Seznam 
 22. armada (Japonski imperij)
 22. armada (ZSSR)

 Zračne
 22. zračna armada (ZDA)

Glej tudi